Танги:

Фамилия () 
 Танги, Жюльен-Франсуа (1825—1894) — парижский торговец красками и картинами, художник-любитель.
 Танги, Ив (1900—1955) — французский и американский художник-сюрреалист.
 Танги, Лаура (род. 1987) — призёр конкурса «Мисс Франция 2008».
 Танги, Лилиана (род, 1967) — французский политик.
 Танги, Эрик (род. 1968) — французский композитор.

Топоним 
 Танги-Чу (Танги) — село в Урус-Мартановском районе Чечни.
 Танги — село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области.
 Танги (приток Мартана) — река.